Le Joueur (1696), pièce de théâtre française de Jean-François Regnard ;
 Le Joueur () (1753), drame anglais d'Edward Moore ;
 Le Joueur (1866), roman de Fiodor Dostoïevski ;
 Le Joueur (1915-1917), opéra russe de Sergueï Prokofiev ;
 Le Joueur (1915), suite d'orchestre russe de Sergueï Prokofiev.
 Le Joueur (1938), film français de Gerhard Lamprecht et Louis Daquin ;
 Le Joueur (1938), pièce de théâtre d'Albert Camus ;
 Le Joueur (1958), film français de Claude Autant-Lara ;
 Le Joueur (1962), téléfilm français de François Gir ;
 Le Joueur () (1997), film anglo-néerlando-hongrois de Károly Makk ;
 Le Joueur (2004), série télévisée algérienne de Djamel Fazzaz.